Heterotiara är ett släkte av nässeldjur. Heterotiara ingår i familjen Bythotiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Heterotiara